Margaret Stewart ou Stuart peut faire référence à :

Royauté et Noblesse
Margaret Stewart, comtesse d'Angus et de Mar (morte en 1417), épouse de Thomas, comte de Mar ; mère de George Douglas, 1er comte d'Angus
Marguerite d'Écosse (1424-1445), dauphine de France par son mariage avec le futur Louis XI
Marguerite Stuart, fille de Jacques II d'Écosse
Margaret Douglas, connue sous son nom d'épouse, Margaret Stewart, comtesse de Lennox et demi-sœur de Jacques V d'Écosse
Margaret Stuart (1598-1600), fille de Jacques VI 
Margaret Howard, comtesse de Nottingham, née Margaret Stewart (1591-1639)

Autres
Margie Stewart (1919-2012), mannequin américain
Margaret Stuart (poète) (1889–1963), poète britannique et écrivain
Margaret Stuart (athlète) (1934-1999), sprinteur néo-zélandaise aux Jeux olympiques d'été de 1956

Voir aussi
Peggy Stewart